Пётр Соколов:
 
Соколов, Пётр Васильевич (1873—1938) — протоиерей, священномученик, расстрелян и погребён на полигоне Бутово.
 
 Соколов, Пётр Николаевич — русский офицер, георгиевский кавалер
 
 Соколов, Пётр Фёдорович (1791—1848) — русский живописец-акварелист. Примечания